Попис становништва 1948. у ФНРЈ је обавио Државни статистички уред Савезне планске комисије 16. марта 1948. године. Пописница, образац је садржава питања и упутство за попуњавање. Основна намера је била да се уради попис становништва ради процене ратних последица и штета. Имена нација су наведена по званичном Попису 1948, а број становника по тадашњој методологији. Републике и покрајине тадашње ФНРЈ су се делиле на градове и срезове.

Резултати пописа, број и национални састав становништва

Види још 
 Попис становништва 1948. у Србији - градови
 Попис становништва 1948. у ФНРЈ

Извори 

Попис становништва 1948. у ФНРЈ
Демографија Босне и Херцеговине
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина